Владимир Лосиевский:
 Лосиевский, Владимир Николаевич (1882—1928) — участник Белого движения на Юге России, полковник. 
 Лосиевский, Владимир Степанович (1808—1891) — землемер, метеоролог, писатель, краевед, этнограф.